Jednadvacítka má více významů:

 21 – číslo
 Česká fotbalová reprezentace do 21 let, popřípadě také jiná sportovní reprezentace jiného státu v této věkové kategorii
 Baťův mrakodrap